Polyphon est le nom : 
 d'un fabricant de boîte à musique à disque
 d'une société de production de télévision allemande